Cerkiew Świętych Borysa i Gleba w Grodnie – cerkiew w Grodnie
 Cerkiew Świętych Borysa i Gleba w Kidiekszy – cerkiew w Kidiekszy
 Cerkiew Świętych Borysa i Gleba w Moskwie (Zapadnoje Diegunino) – cerkiew w Moskwie
 Cerkiew Świętych Borysa i Gleba w Petersburgu – cerkiew w Petersburgu